

Geografia 
 Hai – città capoluogo del distretto di Hai in Tanzania
 Hai He (o Hai) – fiume della Cina

Sigle 
 Hellenic Aerospace Industry – azienda aerospaziale greca

Codici 
 HAI – codice nazionale del CIO di Haiti (codice ISO 3166-1 HTI)
 hai – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 della lingua haida

Altro 
 Hai – modello avanzato di sommergibile tascabile
 Hái! – album dei The Creatures del 2003
 Hai – (亥) ramo terrestre dell'astrologia cinese